A természetes túlium (Tm) egyetlen stabil izotópból, 169Tm-ből áll. 34 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 171Tm (felezési ideje 1,92 év), a 170Tm (128,6 nap), 168Tm (93,1 nap) és a 167Tm (9,25 nap). A többi izotóp felezési ideje 64 óránál rövidebb, a többségé a 2 percet sem éri el. 26 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 164mTm (t1/2 5,1 perc), a 160mTm (t1/2 74,5 másodperc) és a 155mTm (t1/2 45 másodperc).

A túliumizotópok atomtömege a 144,97007–178,95534 u tartományba esik (145Tm és 179Tm). A stabil izotópnál (169Tm) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire erbium, az utóbbiaknál főként itterbium.

Standard atomtömeg: 168,93422(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Túlium